Padre Burgos (Quezon)
 Padre Burgos (Leyte du Sud)